La Escuela Politécnica es la escuela de ingeniería de la Universidad Europea de Madrid y está ubicada en Villaviciosa de Odón (España).

Enlaces externos 
 Web oficial

Universidad Europea de Madrid
Madrid